Гладышево — деревня в Сонковском районе Тверской области, административный центр Гладышевского сельского поселения.

География 
Деревня находится на берегу реки Сить в 8 км на север от районного центра Сонково.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Литвиновской волости Кашинского уезда Тверской губернии. В 1889 году в деревне было 27 дворов, промыслы: плотницкий, портняжный.

С 1929 года деревня являлась центром Гладышевского сельсовета Сонковского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — центр Гладышевского сельского округа, с 2005 года — центр Гладышевского сельского поселения.

В годы советской власти в деревне располагалась центральная усадьба колхоза «Путь Ленина» (в 1959-74 годах председателем колхоза «Путь Ленина» являлась Герой Социалистического Труда Мария Васильевна Иванова (1921—1996)).

До 2017 года в деревне работала Гладышевская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Сонковского района